Vic oder Vič steht für:

 Vic, Stadt in Katalonien, Spanien
 Vič (Ljubljana), Stadtbezirk der slowenischen Hauptstadt Ljubljana
 Vič (Dravograd), Dorf in der slowenischen Gemeinde Dravograd

Gemeinden in Frankreich:
 Vic-de-Chassenay, im Département Côte-d’Or
 Vic-des-Prés, im Département Côte-d’Or
 Vic-en-Bigorre, im Département Hautes-Pyrénées
 Vic-Fezensac, im Département Gers
 Vic-la-Gardiole, im Département Hérault
 Vic-le-Comte, im Département Puy-de-Dôme
 Vic-le-Fesq, im Département Gard
 Vic-sous-Thil, im Département Côte-d’Or
 Vic-sur-Aisne, im Département Aisne
 Vic-sur-Cère, im Département Cantal
 Vic-sur-Seille, im Département Moselle

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Vic-en-Bigorre
 Kanton Vic-le-Comte
 Kanton Vic-sur-Aisne
 Kanton Vic-sur-Cère

VIC steht als Abkürzung für:
 Vicenza Airport (IATA-Code), Flughafen in Vicenza, Italien
 Victoria (Australien), Regionalcode des australischen Bundesstaates Victoria nach ISO 3166-2
 Victualling Inshore Craft, ein im Zweiten Weltkrieg in Serie gebautes Küstenfrachtschiff in Großbritannien
 Video Interface Chip, ein Computerchip älterer Heimcomputer, siehe MOS Technology VIC
 Vienna International Centre in Wien, allgemein als UNO-City bekannt

vic steht für:
 vicinal, an zwei benachbarte Kohlenstoffatome gebunden
 Virgin Islands Creole (ISO-639-3-Code), englischbasiertes Kreolisch auf den Virgin Islands

Siehe auch:
 Vich
 Vick
 Vicq
 Vicques
 Vig
 Vik
 Wick

Abkürzung